67. længdegrad kan henvise til:

 67. vestlige længdekreds
 67. østlige længdekreds